Steele Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Steele Township (Arkansas)
 Steele Township (Indiana)